VVK steht für:
 Verkehrsverbund Kärnten
 Västervik Airport (IATA-Code), Flughafen von Västervik, Provinz Kalmar län, Schweden

Vvk. steht für:
 Vorverkauf, siehe Eintrittsgeld #Vorverkauf

Abkürzung